Gewerkschaftshaus steht für:
 Deutschland
 Gewerkschaftshaus Dresden
 Gewerkschaftshaus (Frankfurt am Main)
 Gewerkschaftshaus (Hamburg)
 Gewerkschaftshaus (Hannover)
 Altes Gewerkschaftshaus in Hannover, siehe Tiedthof
 Gewerkschaftshaus (Kiel)
 Gewerkschaftshaus in Leipzig, siehe Volkshaus (Leipzig)
 Münchner Gewerkschaftshaus
 Haus der Gewerkschaften in Potsdam, siehe Großes Militärwaisenhaus
 Haus der Gewerkschaften in Stralsund, siehe Alter Markt 4
 Ausland
 Haus der Gewerkschaften der Ukraine in Kiew
 Gewerkschaftshaus (Königsberg) in Roßgarten (Königsberg)
 Haus der Gewerkschaften (Moskau)
 Haus der Gewerkschaften (Odessa)
 Haus der Gewerkschaften in Prag, siehe Dům Radost

Siehe auch:
 Trades Hall, Gewerkschaftshäuser in englischsprachigen Ländern